Karel Španělský ( Don Carlos de Austria; 15. září 1607, Madrid – 30. července 1632, Madrid) byl španělský infant, princ neapolsko-sicilský a portugalský, mladší bratr krále Filipa IV. Španělského

Život 
Byl pátým dítětem a druhým synem španělského krále Filipa III. a Markéty Habsburské ze štýrské linie Habsburků. Jako čtyřletý přišel o matku a v necelých čtrnácti letech o otce. V letech 1621–1629 byl následníkem španělského trůnu. Popisován je jako laskavý a tichý muž, který se nechal lehce ovlivnit. V zemi byl velmi oblíbený. V roce 1626 byl Karlovi navržen sňatek s lotrinskou princeznou a také se měl stát portugalským místodržitelem. Dříve než se tyto plány mohly uskutečnit, zemřel na tyfus. Pochován byl v El Escorialu.

Vývod předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 

Karel Španělský
Karel Španělský
Karel Španělský
Karel Španělský
Karel Španělský
Zemřelí na břišní tyfus
Narození v Madridu
Úmrtí v Madridu
Pohřbení v Escorialu
Narození 15. září
Narození v roce 1607
Úmrtí 30. července
Úmrtí v roce 1632
Muži
Habsburkové v 17. století